Le nom de portique est donné à des structures constituées d'un élément horizontal soutenu par plusieurs éléments verticaux, entre lesquels il est possible de passer. Ces structures peuvent être :

 En architecture, un portique est une galerie couverte dont les voûtes ou les plafonds sont supportés par des colonnes, des piliers ou des arcades soutenues par deux rangées de colonnes, ou par un mur et une rangée de colonnes.
 Une poutre horizontale soutenue à ses extrémités par des poteaux verticaux ou obliques, à laquelle on accroche des  : un portique de gymnastique ou de jeux.
 Un portique de manutention est un appareil de levage en forme de pont se déplaçant au sol sur des rails.

 Un portique de signalisation est un support de signaux ou de panneaux enjambant une autoroute, des voies ferrées, un canal, ... 
 Un portique de lavage est un dispositif de lavage automatique pour les véhicules. 
 Un portique de détection (ou portique de sécurité) est un cadre muni d'un dispositif de détection magnétique utilisé dans certains lieux publics pour contrôler que les personnes ne transportent pas d'armes en métal.
 Un pont-portique est un pont d'un modèle particulier en automobile, constitué de cascades de pignons sur une transmission, dans le but de réhausser la garde au sol d’un véhicule ; on trouve ce dispositif sur des véhicules tels que les 4x4 Unimog, Pinzgauer, LuAZ, Hummer H1.
 Un portique à écotaxe est un point de contrôle fixe enjambant les routes et vérifiant que les poids lourds sont assujettis à l'écotaxe
 Il peut être même l'appellation de chaque passage des parcours acrobatiques en hauteur ou des via-ferratas.
 Un portique de jeux, est une installation d'extérieur qui supporte des balançoires, trapèzes, échelles, corde

Autres sens 
 L'école du Portique est l'école philosophique fondée par Zénon de Kition en 301 av. J.-C. — en grec stoa signifie portique, d'où le nom de stoïcisme.
 Le Portique est un centre d'art contemporain situé au Havre, France. 
 Le Portique est un bâtiment de l'Université de Strasbourg.
Le Portique : Souvent alcoolique et acolyte de Biouman, un super héro sans super pouvoir (bref, un type).

Homonymie

da:Portico